В список включены все правители Яшчилана, столицы государства Пачан.

Яшчилан (от  — букв. «зелёные камни») представляет собой городище классического периода, находится в западной части области майя, в среднем течении реки Усумасинты. Городище известно своими каменными притолоками, содержащими сцены военных побед и различных церемоний. Самые ранние следы поселения на месте Яшчилана относятся к III — I вв. до н. э.

Первым известным правителем был Йопаат-Балам I, правивший в IV веке н. э., последним — Кинич-Татбу-Холь III, правивший в IX веке. За всю историю Яшчилана известно две правивших подряд династии: династия «Божественных царей Пачана», основанная Йопаат-Баламом I, и династия «Божественных царей Пачана и Каха», появившаяся после захвата Пачаном соседнего царства Ках. Максимального влияния город достиг при правлении царя по имени Ицамнах-Балам III, который умер в возрасте 62 лет в 742 году.

Легенда 
В основе списка лежит статья Д. Д. Беляева и А. В. Сафронова «Правители Яшчилана», а также книга Саймона Мартина и Николая Грубе «Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya». Список разделен на два раздела по правящим династиям: «Божественные цари Пачана» и «Божественные цари Пачана и Каха». Элементы списка в разделах приведены в порядке очерёдности правления.

 Имя — транскрипция имени.
 Имя на русском — дословный перевод имени на русский язык.
 Годы правления — годы начала и завершения правления. В статье Беляева/Сафронова и книге Мартина/Грубе годы правления разные, поэтому, в списке указаны обе хронологии (в варианте «хронология по Мартину и Грубе(перенос строки)Хронология по Беляеву и Сафронову»). Если годы правления в обоих источниках совпадают, то две одинаковые хронологии не пишутся. Значение сокращений и символов вокруг дат:
 ок. — около.
 > — и далее.
 - — до.
 Комментарии — основные события, происходившие во время правления.

«Божественные цари Пачана» 
В 307 году Йопаат-Балам I основал местную правящую династию. Дальнейший список правителей основан на статье Д. Д. Беляева и А. В. Сафронова «Правители Яшчилана», кроме первого варианта дат правления, основанного на книге Мартина и Грубе.

«Божественные цари Пачана и Каха» 
В VII веке цари Пачана присоединили соседнее царство Ках. С этого времени они носят два титула — кухуль-Пачан-ахав кухуль-Ках-ахав («Божественный царь Пачана, божественный царь Каха»). Дальнейший список правителей основан на статье Д. Д. Беляева и А. В. Сафронова «Правители Яшчилана», кроме первого варианта дат правления, основанного на книге Мартина и Грубе.

Галерея портретов царей 

Через небольшое время после захвата Йокиба, Яшчилан был сам разрушен в результате нападения неизвестного противника, что положило конец Пачанскому царству. В результате археологических раскопок на Южном акрополе Яшчилана было обнаружено большое количество каменных наконечников дротиков, которые находились на лестницах и в дверных проемах. Это может свидетельствовать о серьезной битве, проходившей при последней обороне царского дворца.

Примечания

Ссылки на источники

Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яшчилан